Stefan Berger peut faire référence à :
  (né en 1946), chimiste allemand.
 Stefan Berger (né en 1964), historien allemand.
  (né en 1969), homme politique suisse du Parti socialiste suisse (SP).
 Stefan Berger (né en 1969), homme politique allemand de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU).
  (né en 1986), homme politique autrichien du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ).